I Don’t Care – singel Ricky’ego Martina
 I Don’t Care – singel Angeli Vii
 I Don’t Care –  singel Apocalyptiki
 I Don’t Care – singel Eda Sheerana i Justina Biebera
 I Don’t Care – singel 2NE1
 I Don’t Care – singel Fall Out Boy